Стыковые матчи за выход на финальный турнир молодёжного чемпионата Европы по футболу 2007 прошли с 6 по 11 октября 2006 года. 14 лучших команд по итогам группового этапа определяли по сумме двух матчей семь финалистов чемпионата.

Результаты матчей

Первые матчи

Ответные матчи 

  Чехия победила со счётом 3-2 по сумме двух матчей

  Сербия победила со счётом 5-3 по сумме двух матчей

  Англия победила со счётом 3-0 по сумме двух матчей

  Италия победила со счётом 2-1 по сумме двух матчей

  4-4 по сумме двух матчей, Португалия победила по правилу «выездного гола»

  Бельгия победила со счётом 5-2 по сумме двух матчей

  Израиль победил со счётом 2-1 по сумме двух матчей

Ссылки 
 Архив результатов на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2007